Костана́йская о́бласть () — область на севере Казахстана. Административный центр — город Костанай.

Граничит с пятью областями Республики Казахстан (Актюбинской, Улытауской, Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской) и тремя областями Российской Федерации (Оренбургской, Челябинской, Курганской).

Часовой пояс 
Астрономический часовой пояс UTC+4, однако с 1956 года применялось время соседнего часового пояса (UTC+5), опережающее астрономическое время на один час. С 1981 года по октябрь 2004 года в области действовало время UTC+5 в зимний период и UTC+6 в летний период. С 31 октября 2004 года время часового пояса UTC+6 стало действовать и в зимний период, то есть круглый год, так как в 2005 году сезонный перевод часов в Казахстане был отменён. После реформы 2004 года в Костанайской области стало действовать время Астаны, при котором средний полдень в Костанае наступает в 13:46, а на западе области, в Житикаре, средний полдень наступает после 14.00 часов (см. время в Казахстане), не соответствуя таким образом астрономическому времени на 2 часа.

Рельеф и климат 
Территория характеризуется относительно равнинным рельефом. Северную часть занимает юго-западная окраина Западно-Сибирской низменности, к югу от неё располагается Тургайское плато; на западе области — волнистая равнина Зауральского плато, а на юго-востоке отроги Сары-Арки. Средняя высота территории над уровнем моря варьируется от 200 до 400 м.

По территории области протекают река Тобол и ряд её притоков. На Тоболе сооружены Верхнетобольское, Каратомарское и Амангельдинское водохранилища, на его притоке Желкуаре — Желкуарское водохранилище. Наиболее крупные озёра — Кушмурун, Тениз, Койбагар, Жаншура, Сарыколь, Сарымоин, Сарыоба.

Костанайская область относится к Западно-Сибирской климатической области умеренного пояса с резко континентальным климатом. Зима продолжительная, морозная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество осадков 350—500 мм на севере области и 240—280 мм на юге. Вегетационный период 150—175 суток на севере и 180 суток на юге.

В северной части области преобладают чернозёмные почвы, на которых произрастают осиновые и берёзовые колки, сосновые боры; на юге — каштановые с ковыльной растительностью, местами опесчаненные с небольшими сосновыми борами. Обитают косуля, волк, лисица, барсук, заяц, лось, рысь, песчанки, суслики, тушканчики, косули, сайгаки. Фауна богата птицами.

Костанайская область богата такими полезными ископаемыми, как железные руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и кирпичные глины, флюсовый и цементный известняк, стекольный песок, строительный камень.

История 
На территории Костанайской области в XIX веке проживали племена Среднего жуза: кереи (балта), аргыны (роды жогары шекты, томенги шекты), кыпшак (кулан, узын, колденен, карабалык), уаки, а также племена Младшего жуза.

Один из значительных этапов переселения пришелся на конец XIX — начало XX веков и связан в первую очередь с открытием Сибирской железной дороги и Столыпинской аграрной реформой. Именно в этот период и был заложен фундамент украинской общины в Казахстане.

По результатам этих переселений украинцы составляли большинство населения северных регионов Казахстана на обширной территории Степного края, именуемый в историографии как Серый Клин.

Кустанайская область была образована из 11 районов Актюбинской и одного района Карагандинской областей постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года. 23 ноября 1970 года южная часть области была передана в состав новообразованной Тургайской области, упразднённой 2 июня 1988 года и вновь восстановленной в августе 1990 года. Награждена двумя орденами Ленина (1966 и 1970).

После распада СССР, 17 июня 1997 года указом президента Казахстана транскрипция названия города Кустаная на русском языке была изменена на город Костанай, а Кустанайской области — на Костанайскую область.

Одновременно в состав Костанайской области вошла часть вновь упразднённой Тургайской области, включая её административный центр, город Аркалык и два района (Амангельдинский и Джангельдинский).При этом посёлок Огнеупорный с преобладающим русским населением оказался на территории Костанайской области. Все его жители имели гражданство России, все коммуникации были подведены со стороны России. 18 января 2005 года президентами России и Казахстана был подписан межгосударственный договор о делимитации российско-казахстанской границы. 12 января 2006 года в Астане главы государств подписали Протокол об обмене грамотами о ратификации договора. В соответствии с договором государственная граница была определена таким образом, что посёлок Огнеупорный вошёл в состав Чесменского района Челябинской области. Взамен Казахстану отошёл равновеликий участок степной зоны площадью 520 гектаров из земель Октябрьского района Челябинской области.

Административное деление 

Область включает 16 районов и 4 города областного подчинения:
 Алтынсаринский район — село Убаганское
 Амангельдинский район — село Амангельды
 Аулиекольский район — село Аулиеколь
 Денисовский район — село Денисовка
 Джангельдинский район — село Тургай
 Житикаринский район — город Житикара
 Камыстинский район — село Камысты
 Карабалыкский район — посёлок Карабалык
 Карасуский район — село Карасу
 Костанайский район — город Тобыл
 Мендыкаринский район — село Боровской
 Наурзумский район — село Караменды
 Сарыкольский район — посёлок Сарыколь
 Район Беимбета Майлина — село Айет
 Узункольский район — село Узунколь
 Фёдоровский район — село Фёдоровка
 Аркалык
 Костанай
 Лисаковск
 Рудный

Население

Этнический состав

По области 
На территории области проживает более ста национальностей и народностей. На начало 2022 года население области составляет 864 550 чел. Из них доля казахов составляет 44,18 %, русских — 33,66 %, украинцев — 10,92 %, немцев — 3,54 %, татар — 1,72 %, узбеков — 1,46 %, других национальностей — 3,26 %. Плотность населения: 4,5 человека на один квадратный километр. Наиболее плотно населены города Костанай, Рудный и Лисаковск, наименее — южные районы области, плотность в которых составляет от 0,4 до 0,8 человека на один квадратный км. Северные районы области, включая города Лисаковск и Рудный, населены преимущественно русскоязычным населением.

По районам

Населённые пункты 
<div align="center">

</div>

Перечень автомобильных дорог 
Данный перечень автомобильных дорог общего пользования областного значения утверждён постановлением акимата Костанайской области от 14 августа 2015 года № 351

Полезные ископаемые 
Область богата лесами и рудой. Разведано около 400 месторождений полезных ископаемых и минерального сырья, в том числе 68 подземных вод, открыто 19 месторождений бокситов, 7 золота, по одному месторождению серебра и никеля. Недра области богаты полезными ископаемыми: магнетитовые и оолитовые железные руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и кирпичные глины, флюсовый и цементный известняк, стекольный песок, строительный камень и др. Суммарный запас магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд тонн.

Археология 
На территории казахстанского Притоболья в районе Тургайского прогиба В. Н. Логвиным в конце 1970-х годов на основе ряда памятников неолита (конец VII — начало V тысячелетия до н. э.) была выделена маханджарская культура (стоянки «Маханджар», «Соленое озеро 2», «Дузбай 1-4», «Дузбай 12», «Сор 2», «Бестамак 7», «Амангельды»). На стоянках маханджарской культуры отсутствуют наконечники стрел, вероятно, в их качестве использовалась конструкция из нескольких вкладышей. Маханджарская культура сменилась терсекской культурой.

Акимы 
Кустанайский областной комитет КП Казахстана

 Укин, Кенжебек Укинович (1992—1993).
 Турсумбаев, Балташ Молдабаевич (1993—1995).
 Кадамбаев, Токтарбай Кадамбаевич (1995—1998).
 Шукеев, Умирзак Естаевич (август 1998 — март 2004).
 Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012).
 Садуакасов, Нуралы Мустафинович (20 января 2012 — 11 сентября 2015).
 Мухамбетов, Архимед Бегежанович (11 сентября 2015 — 1 декабря 2022).
 Аксакалов, Кумар Иргибаевич (с 1 декабря 2022)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Историко-краеведческий сайт о Костанае и Костанайской области
 
 Информационный портал Костанайской области
 Информационный сайт Костанайской области 
 
 Информационный портал Домов культуры Костанайской области

 
Появились в 1936 году в Казахстане